Йоав — многозначный термин:

 Йоав — наступательная военная операция Армии обороны Израиля, проводившаяся 15—22 октября 1948 года в ходе Арабо-израильской войны 1947—1949 годов.
 Йоав — Йоав Садан, певец и музыкант родом из Израиля, большую часть жизни провёл в ЮАР.
 Йоав — региональный совет в Южном административном округе Израиля, в пустыне Негев.
 Йоав — древняя синагога в афганском Герате.